Это список станций Алматинского метрополитена — системы линий метрополитена в Алматы (Казахстан).

По генеральному плану развития города, в Алматинском метрополитене планируется построить 24 станции, 11 из которых по состоянию на 2023 год находятся в эксплуатации.

Длина тоннелей действующего участка составляет 11,5 км, а общую протяжённость метрополитена планируется довести до 45 км.

Линии и станции

Строящиеся и планируемые станции

Отменённые станции 
 Коммунистическая — станция глубокого заложения. Должна была находиться между станциями Абая и Байконур. Планировалось, что выходы будут находиться в подземном переходе у театра им. Лермонтова и Государственной библиотеки им. А. С. Пушкина. Для строительства станции в советское время было снесено несколько зданий за библиотекой. Строительство отменено в 2004 году.

Примечания 

Алматинский метрополитен